Stańków – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm
 Stańków – była osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm

 Stańków – wieś na Ukrainie, w rejonie stryjskim obwodu lwowskiego
 Stańków – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Stańków, w rejonie stryjskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie

Zobacz też 
 Stańków pod Mińskiem